Худаяр-бий  () — государственный и военный деятель, глава узбекского рода Мангыт, диванбеги — министр финансов, аталык — первый министр (1712 1715/16) Бухарского ханства.

Происхождение 

Худаяр-бий родился в семье представителя узбекской аристократии из рода мангыт Худайкули-бия.

Политическая деятельность 
Начало усиления политического влияния представителей мангытской аристократии в Бухарском ханстве относится к началу XVII века. До 20-х годов XVIII века мангыты вели борьбу за влияние с другим могущественным узбекским племенем — кенагасами. Эта борьба продолжалась и после воцарения мангытской династии. Шахрисабзский оазис — с XVIII века центр кенагасов стал одним из сепаратистских очагов в ханстве.

Реальный рост могущества мангытов произошел после назначения в 1712 году Худаяр-бия на пост аталыка. Его сын Мухаммад Хаким-бий занял пост диванбеги при дворе последнего реально правящего Аштарханида Абулфейз-хана. В 1715—16 годы Худаяр-бий был отстранён от должности по инициативе Ибрагим-бия из рода кенегесов. В период 1719—20 годов после бегства Ибрагим-бия из Бухары Худаяр-бию, который находился в Балхе, разрешили вернуться к власти, дав ему в бекство Карши, что было результатом политики его сына Мухаммеда Хаким-бия.

Семья 
У Худаяр-бия были сыновья: Мухаммад Хаким-бий и Даниял-бий. Его внук, Мухаммад Рахим основал узбекскую династию Мангытов (1756—1920).

Примечания

Литература 
 Тревер К. В., Якубовский А. Ю., Воронец М. Э. История народов Узбекистана. — Т. 2. — : АН УзССР, 1947. — 517 с.

Персоналии:Бухарское ханство
Мангыты (узбекская династия)